Cabañas de Sayago kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Cabañas de Sayago (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 
 Cabañas de Sayago (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Zamora, 

Robotskapade Spanienförgreningar